Araxe (mitologia persa) — personagem da mitologia persa
 Aras (mitologia grega) — personagens da mitologia grega
 Arash (cantor) — cantor azeri

Desambiguações de antropônimos